Секст Ветулен Цивика (Sextus Vettulenus Civica) е име на:

 Секст Ветулен Цериал, първият легат на провинция Юдея
 Секст Ветулен Цивика Цериал, консул 106 г.
 Секст Ветулен Цивика Помпеян, консул 136 г.